„Веннасконд“ () е пънк група от Талин, Естония, основана през 1984 г.

Членове 
 Тони Блекплейт – вокали
 Ал Вейнола – китари
 Рой Страйдър – китари
 Анели Кадакас – барабани

Дискография 
 Ltn. Schmidt'i pojad (1991, MC, Vennaskond)
 Riga My Love/Girl in Black (1991, vinüülsingel, Vennaskond)
 Rockpiraadid (1992, MC, Theka)
 Usk. Lootus. Armastus (1993, MC, CD, EHL Trading/Vennaskond)
 Vaenlane ei maga (1993, MC, Vennaskond)
 Võluri tagasitulek (1994, MC, Vennaskond)
 Inglid ja kangelased (1995, MC, CD, Vennaskond)
 Mina ja George (1996, MC, CD, Vennaskond/Harley Davidson)
 Reis Kuule (1997, MC, CD, Vennaskond)
 Insener Garini hüperboloid (1999, MC, kogumik, Vennaskond)
 Priima (1999, 2MC, 2CD, kogumik, HyperElwood)
 Warszawianka (1999, MC, CD, HyperElwood)
 Pirita Live (1999, CD, Fucking Cunt Records)
 Ma armastan Ameerikat (2001, MC, CD, DayDream *Productions/Kaljukotkas)
 News from Nowhere (2001, MC, CD, Kaljukotkas/DayDream)
 Subway (2003, CD, Vennaskond)
 Rīgas Kaos (2005, LP, Līgo)

Външни препратки 
 Веннасконд - Estonian Band Database 
 Веннасконд - MySpace
 Веннасконд
 Веннасконд 

Пънк групи
Естонски рок групи
Музикални групи в Талин